Ро́ри Кинни́р (в русской транслитерации часто как Киннер; ; ) — британский актёр театра, кино и телевидения. Двукратный обладатель Премии Лоренса Оливье, обладатель премии Спутник.

Биография 
Рори Киннир родился 17 февраля 1978 года в Лондоне в семье актёров Роя Киннира и . Помимо Рори, в семье две дочери: Карина и Кёрсти. Карина страдала церебральным параличом и умерла от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, в мае 2020 года. Дедом Рори Киннера был шотландский игрок в регби , а крёстным отцом — британский актёр кино и телевидения Майкл Уильямс (супруг Джуди Денч). Отец Киннера погиб на съёмках фильма «Возвращение мушкетёров» в результате падения с лошади, когда Рори было 10 лет.

Начальное образование Рори Киннер получил в частных школах Tower House и St Paul’s School, после чего изучал английский язык в Баллиол-колледже Оксфорда и актёрское мастерство в Лондонской академии музыкального и драматического искусства.

C 2001 года снимается в кино, с 2002 года профессионально играет в театре, в основном в постановках по Шекспиру. Член , лауреат Премии Лоренса Оливье в номинации «Лучшее исполнение роли второго плана» (2008) и «за лучшую мужскую роль в театральной постановке» (2014), лауреат  в номинации «Лучший актёр» (2010).

Семья 
 Отец — Рой Киннир (1934—1988) — актёр театра, кино и телевидения.
 Мать —  (род. 1949) — актриса телевидения.
 Старшие сёстры — Кристи (работает директором по подбору актёров) и Карина (1968—2020; была парализована, страдала умственной отсталостью, скончалась от коронавирусной инфекции).
 Дед по отцовской линии —  (1904—1942) — регбист.
 Крёстный отец —  (1935—2001) — актёр театра, кино и телевидения.

Фильмография

Работы в театре

Примечания

Ссылки 

 My unforgettable father, Roy  на сайте guardian.co.uk, 11 февраля 2007
 Rory Kinnear: becoming an actor was a way of getting to know my father better  на сайте telegraph.co.uk, 27 января 2008

Воспитанники Баллиол-колледжа
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Актёры театра Великобритании
Актёры телевидения Великобритании
Киноактёры Великобритании
Актёры озвучивания Великобритании
Актёры XXI века